Nederlands schaatser (*1956) - Albert Bakker (schaatser)
 Nederlands burgemeester en gedeputeerde (1898-1967) - Albert Bakker (burgemeester)